Aglais variegata är en fjärilsart som beskrevs av De Sagarra 1930. Aglais variegata ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
variegata